Het elfde wereldkampioenschap voetbal onder 20 werd gehouden in Maleisië van 16 juni tot en met 5 juli 1997. Het toernooi werd voor de derde keer (en de tweede keer op rij) gewonnen door Argentinië, in de finale werd met 2–1 gewonnen van Uruguay. Ierland werd derde.
Vanaf dit jaar werd het toernooi uitgebreid van 16 naar 24 deelnemers. Hierdoor kon er ook een extra knock-outronde gespeeld worden, de achtste finale.

Deelnemers 

Er deden 24 teams uit zes confederaties mee. Teams konden zich kwalificeren via een jeugdtoernooi dat binnen elke confederatie georganiseerd werd.

Stadions

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Groep F

Vier beste nummers drie

Knock-outfase

Achtste finale

Kwartfinale

Halve finale

Troostfinale

Finale

Externe links 
 FIFA World Youth Championship Malaysia 1997 – fifa.com
 World Youth Cup (U-20) 1997 (Malaysia, June 16-July 5) rsssf.com

Wereldkampioenschap voetbal onder 20
Voetbal in 1997
Voetbal in Maleisië
Voetbal